Mlýnice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Mlýnice (Lenzdorf), Ortsteil von Červená Voda (Tschechien), Okres Ústí nad Orlicí
 Mlýnice (Nová Ves) (Mühlscheibe), Ortsteil von Nová Ves, Okres Liberec

 Talsperre Mlýnice